Hans Behrendt ist der Name folgender Personen:

* Hans Behrendt (1889–1942), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Hans Behrendt (Offizier) (1892–1959), deutscher General
 Hans-Dieter Behrendt (* 1930), deutscher Autor

 Hans-Jürgen Behrendt (1917–2009), deutscher Arzt und Politiker (CDU)